Олма — название рек в России:

 Олма (приток Кулоя) — река в Архангельской области.
 Олма (приток Олмы) (Чёрная) — река в Архангельской области.

См. также 
 Олма медиа групп
 Олма (инвестиционная фирма)